Wyart est un nom de famille qui peut faire référence à 

 Henri Wyart (- ), capitaine des Zouaves pontificaux et Abbé Trappiste.
 Jean Wyart (- ), cristallographe , membre de l'Académie des sciences, professeur à l'université de Paris VI.
 Françoise Brochard-Wyart (1944 - ), physicienne française, théoricienne de la matière molle et professeur à l'Institut Curie. Nièce de Jean Wyart.
 Claire Wyart, ( - ), biophysicienne et neuroscientifique française. Fille de Françoise Brochard-Wyart.